Knottmossor (Rhabdoweisia) är ett släkte av bladmossor. Knottmossor ingår i familjen Rhabdoweisiaceae. 

Knottmossor är enda släktet i familjen Rhabdoweisiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor